Bettelheim ist der Familienname folgender Personen: 
 Anton Bettelheim (1851–1930), österreichischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Bernard Jean Bettelheim (1811–1870), britischer protestantischer Missionar in Japan 
 Bruno Bettelheim (1903–1990), US-amerikanischer Psychologe österreichischer Herkunft
 Caroline von Gomperz-Bettelheim (1845–1925), österreichische Sängerin und Pianistin ungarischer Herkunft 
 Charles Bettelheim (1913–2006), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ernst Bettelheim (1889–1959), ungarischer Revolutionär und Kommunist
 Helene Bettelheim (1857–1946), österreichische Schriftstellerin und Frau von Anton Bettelheim
 Jacob Bettelheim (1841–1909), österreichischer Theaterschauspieler und Dramaturg
 Karoline Bettelheim (1842–1906), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Karoline Tellheim
 Karl Bettelheim (1840–1895), österreichischer Mediziner
 Ludwig Bettelheim-Gabillon (1882–1943), österreichischer Bühnenschauspieler 

Siehe auch:
 Stjepan Betlheim (1898–1970), jugoslawischer Psychiater und Psychoanalytiker